Personen
 Fergus Kavanagh (1987), Australisch hockeyer
 Ken Kavanagh (1923–2019), Australisch motorcoureur
 Niamh Kavanagh (1968), Iers zangeres
 Patrick Kavanagh (1904–1967), Iers schrijver

 Overig
 Kavanagh QC, Britse televisieserie